Чейнджер () — програвач, оснащений додатковим механічним приводом і електронними компонентами для роботи одночасно з кількома дисками.

Види чейнджерів 

 CD/DVD чейнджер — пристрій, який автоматично встановлює компакт-диски для відтворення в послідовному режимі у вигляді лотка або слотів з картриджами для дисків.. 
 CD-чейнджери — відтворюють аудіофайли, а DVD-чейнджери відеоконтент. CD-чейнджери — також можуть бути: 6-ти, 10-ти або 12-ти дисковими. Також є моделі CD-чейнджерів на 50 дисків.
 В USB-чейнджері замість дисків використовується USB-флеш.

Примітки 

Автомобілі
Електричне обладнання автомобіля